Дубасовы — русский дворянский род.

Род внесён в VI часть родословных книг: Тверской, Калужской, Смоленской и Пензенской губерний.

Род разделился на две ветви:

 Дубасов Сила Степанович - городовой дворянин по Ржеве-Володимировой (1613-1627), воевода в Судиславле, Кадые и Больших солях (1648), его потомство внесено в родословную книгу Пензенской губернии.
 Происходит от дворянина московского Давида Фадеевича Дубасова, владел поместьем (1634), за службу в войну с Польшей (1654) пожаловано поместье в вотчины в Ржевском уезде (1680), московский дворянин (1676-1677), потомство его внесено в родословную книгу Тверской губернии.

История рода 
Семён, Григорий, Руделя и Иван Михайлович Дубасовы упомянуты (1539).

В 1573 году опричниками Ивана Грозного числились: Замятня Гаврилович, Иван и Фёдор Семёновичи, Никита Яковлевич, Андрей, Первуша и Семён Фёдоровичи, Фёдор и Фетко Ивановичи Дубасовы.

Фёдор Семёнович владел вотчиной в Коломенском уезде (1577). Алексей Копосов Дубасов верстан новичным окладом по Новгороду (1596).  Акулина Григорьевна помещица Обонежской пятины (1607).

Владели населёнными имениями десять представителей рода Дубасовых (1699).

Описание герба 
В лазоревом щите серебряная галера с шестью веслами.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: правая рука вверх в серебряных латах, держащая серебряный меч с золотой рукояткой. Намёт: лазоревый, подложен серебром. Щитодержатели: два серебряных дельфина, обращённых головами вниз, с лазоревыми глазами, языками, перьями (плавниками) и хвостами. Герб Федора Дубасова внесён в Часть XV Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 13.

Серебряная галера с золотыми веслами на родовом гербе — в память о ратном подвиге бомбардира Автоно́ма Дубасова, который в 1709 году участвовал во взятии шведского бота «Эсперн».

Известные представители 
 Дубасов Ульян — Обонежский губной староста (1654—1679).
 Дубасовы: Афанасий и Иван Силины, Иван Большой и Меньшой Силины, Савва, Давыд и Константин Фадеевичи — московские дворяне (1658—1692).
 Дубасов Гаврила Иванович — стольники (1688—1692), воевода в Валуйках (1699).
 Дубасов Иван Михайлович — стольник царицы Евдокии Фёдоровны (1692).
 Дубасов Фёдор Сергеевич — дьяк (1697).
 Дубасов Матвей Афанасьевич — воевода в Лебедяни (1699), владел населённым имением.
 Дубасов Фёдор Васильевич — (1845—1912) — русский адмирал, член Государственного совета.
 Дубасов, Николай Васильевич (1850—1915) — русский военачальник, военный губернатор Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска (1911—1913), генерал от кавалерии (1914).

Примечания

Литература 
 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Ф.Дубасова от 18.12.1889. РГИА, ф.1343, оп.49, д.558

Дворянские роды, на гербах которых изображены дельфины